Мурованое (,  — Ляшки Муроване) — село в Хыровской городской общине Самборского района Львовской области Украины на реке Стрвяж.

Население по переписи 2001 года составляло 689 человек. Занимает площадь 1,388 км². Почтовый индекс — 82055. Телефонный код — 3238.

История 
Первое упоминание о данном населённом пункте датируется 1374 годом, как о владении рыцарей Гербуртовых, приехавших из Моравии, юридически закреплённом за ними князем Владиславом Опольчиком.
В 16-м веке Ляшки Мурованы принадлежали известной польской дворянской фамилии Тарло герба «Топор».
Тарло построили в Ляшках Мурованых родовой замок; в 1531 году там поселился .
Ляшки Мурованы, наряду с некоторыми другими владениями, стали так называемым вяно ( — подарок на свадьбу) брака Ядвиги Тарло и Юрия Мнишека.

До 1815 года Ляшки Мурованы принадлежали роду Мнишеков.

После раздела Польши в 1772 году Ляшки в составе Королевства Галиции и Лодомерии отошли к Священной Римской империи. После событий 1804—1815 годов (наполеоновские войы, распад империи) Королевство Галиции и Лодомерии вошло в состав обломка Священной римской империи — Австро-Венгрии.

В результате войн 1914—1921 годов (первая мировая, польско-украинская, советско-польская) Ляшки Мурованы опять вошли в состав Польши. Перед второй мировой войной Ляшки Мурованы относились к Старосамборскому повету Львовского воеводства Польши. До 1934 Ляшки были одновременно центром двух общин () «город Ляшки Мурованы» и «село Ляшки Мурованы». А с 1 августа 1934 года Ляшки Мурованы были отнесены к общине Фельштын.

С 4 декабря 1939 село отнесено к Старосамборскому району Львовской области Украинской ССР Союза ССР.

В 1946 году указом ПВС УССР село Ляшки-Мурованы переименовано в Мураваное.

Памятники архитектуры 
 
 Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой девы Марии и Св. мученика Георгия 18 в.

Известные уроженцы 
 Марина Мнишек — дочь сандомирского воеводы Ежи Мнишека, жена Лжедмитрия I, коронованная в мае 1606 года как русская царица.

Ссылки

Примечания